Ла-Корнюа́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 55 км на північний схід від Нанта, 33 км на захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Ла-Корнюай, Ле-Луру-Беконне i Вільмуазан було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Ердр-Оксанс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 396 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1020,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Корнюай на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Корнюай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара